Slave – film del 2009 diretto da Darryn Welch
 Slave – fiume del Canada
 Slave – sistema informatico che fornisce servizi
 Slave – ruolo nella cultura e nello stile di vita BDSM
 Slave – popolazione nativa americana

Musica 
 Slave – gruppo musicale funk statunitense dell'Ohio, attivo dal 1975 al 1996
 Slave – album eponimo del 1977
 Slave – brano dei Rolling Stones del 1981
 Slave – album di Lucky Dube del 1987
 Slave – album degli Amen del 1995

Altri progetti